Gustav Eriksson, Gustaf Ericsson med flera stavningar kan syfta på

 Gustav Vasa (cirka 1496-1560), kung av Sverige
 Gustav Eriksson Leijonhufvud (15-1600-tal), svensk landshövding
 Gustav Eriksson Vasa (1568-1607), prins av Sverige
 Gustav Eriksson Stenbock (1575-1629), svenskt riksråd
 Gustaf Eriksson (journalist) (1789-1865), svensk läkare och publicist
 Gustaf Ericsson (folkminnesupptecknare) (1820–1894)
 Gustaf Ericsson i Stockholm (1835-1914), svensk liberal politiker
 Gustaf Erikson i Myckelgård (1840-1914), politiker i lantmannapartiet
 Gustaf Ericsson i Väsby (1851-1921), svensk liberal politiker 
 Gustaf Eriksson (skulptör) (1849–1924), skulptör och modellör
 Gustaf Erikson (bilkonstruktör) (1859-1922), "svenska automobilens fader"
 Gustaf Ericson (1861-1935), svensk tidningsredaktör
 Gustaf Eriksson (kyrkoherde) (1863-1958), kyrkoherde och författare
 Gustaf Erikson (1872-1947), åländsk redare
 Gustaf Eriksson (politiker) (1876-1961), svensk politiker
 Gustaf L.M. Ericsson (1880–1965), svensk bilfabrikör
 Gustaf Eriksson (jurist) (1895–1976), svensk jurist
 Gustaf Ericsson (författare och spion) (1900-1967) 
 Gustaf Ericson (friidrottare) (1912-1999), svensk friidrottare
 Gustaf Ericson (innebandyspelare) (född 1980), svensk innebandyspelare